Příjmení Mikloš nese více různých osobností:

 Drahomíra Miklošová (* 1953) – česká politička a ekonomka
 Ivan Mikloš (* 1960) – slovenský ekonom a politik
 Ľudovít Mikloš (* 1947) – československý fotbalový útočník